Твин Фолс има више значења:
 Округ Твин Фолс (Ајдахо)
 Твин Фолс (Ајдахо)